Awa pode se referir a:

 Etnias
 Guajás, etnia indígena dos estados do Maranhão e Pará, no Brasil
 Avás-canoeiros, etnia indígena dos estados do Tocantins e de Goiás, Brasil
 Awá (Kwaiker), etnia indígena da Colômbia e Equador
 Awa (Papua-Nova Guiné), etnia da Província do Planalto Ocidental na Papua-Nova Guiné

 Lugares
 Província de Awa (Chiba) - antiga província do Japão que faz parte da Atual província de Chiba
 Awa (Tokushima) - cidade do Japão na província de Tokushima

 Abreviações
 Adam Walsh Act, lei estadunidense
 Africa Wrestling Alliance, liga de luta livre na África do Sul
 Amalgamated Wireless Australasia Limited, empresa australiana
 America West Airlines, companhia aérea
 American Wrestling Affiliates, Liga estadunidense de luta livre
 American Wrestling Association, associação estadunidense de luta livre
 Anime Weekend Atlanta, Convenção anual de anime em Atlanta, no Estado da Georgia, nos Estados Unidos da América
 Australian Workplace Agreement, tipo de contrato trabalhista na Austrália
 Awadhi, código de linguagem ISO 639, para a língua Awadhi

 Outros
 5399 Awa, asteroide
 Awa Dioum-Ndiaye (1961 -?), atleta senegalês
 Chanos chanos, (Havaí)
 Piper methysticum, Kava ou kava-kava, (Havaí)

 Outras desambiguações
 ava
 Awaji

Desambiguação